Igarapé pode se referir a:

 Igarapé (Minas Gerais), município de Minas Gerais;
 Igarapé, curso d'água;
 Igarapé Mágico, novo programa infantil da TV Brasil;
 Igarapé-Miri, município do Pará.

Desambiguação